Рейдготаланд (Reiðgotaland) — страна из скандинавских саг с неясной локализацией. Государство управлялось германоязычными конунгами, вело войны как с гуннами (на востоке), так и с саксами (на западе). В этой стране располагались горы Харвади (Harvaða fjöllum), которые иногда интерпретируют как Карпаты. По контексту повествования ясно, что на востоке Рейдготаланд доходил до Днепра, где располагался Археймар и лес Мирквид. Эпоха существования Рейдготаланда соответствует исторической победе готов над гуннами на берегах Дуная в V веке (Битва при Недао). 

В Саге об Инглингах повествуется, что Рейдготаланд располагался за морем от Швеции. В Младшей Эдде отождествляется с Ютландией.

Короли Рейдготаланда
 Харальд 
 Хейдрик сын Хёвунда
 Ангантюр сын Хейдрека
 Хейдрек Волчья Шкура сын Ангатюра (602+)

Примечания

См. также
 Ойум

Ссылки
 Сага о Хервёр 

Готы
Германо-скандинавская мифология